Afghaner kan syfta på:

 Afghaner - invånare eller medborgare i Afghanistan
Afghaner - ett annat namn för pashtuner

Se även 
 Afghanhund – en hundras
 Delhisultanatet – en samlande beteckning för de sultandynastier som härskade över norra Indien mellan 1210 och 1526
 Mogulriket – ett indiskt kejsardöme 1526–1858
 Huset Durrani – en afghansk dynasti 1747–1826
 Personer i Sverige födda i Afghanistan
Sveriges utvisningar till Afghanistan från 2016